Miejscowości w USA:
 Poplar Grove – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Boone
Gminy w USA:
 Poplar Grove (ang. Poplar Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Boone
 Poplar Grove (ang. Poplar Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Poplar Grove (ang. Poplar Grove Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey